Sint-Stefanuskerk, Sint-Stevenskerk, Stefanuskerk of Stephanuskerk kan verwijzen naar verschillende kerken, meestal vernoemd naar de martelaar Stefanus:

Andorra
 Sint-Stefanuskerk (Andorra la Vella)

België
 Sint-Stefanuskerk (Awirs)
 Sint-Stefanuskerk (Batsheers)
 Sint-Stefanuskerk (Brussegem)
 Sint-Stephanuskerk (Burg-Reuland)
 Sint-Stefanuskerk (Bütgenbach)
 Sint-Stefanuskerk (Gent)
 Sint-Stefanuskerk ('s Herenelderen)
 Sint-Stefanuskerk (Hingene)
 Sint-Stephanuskerk (Hoeselt)
 Sint-Stefanuskerk (Ketsingen)
 Sint-Stefanuskerk (Massenhoven)
 Sint-Stefanuskerk (Melsen)
 Sint-Stefanuskerk (Millen)
 Sint-Stefanuskerk (Mollem)
 Sint-Stefanuskerk (Montzen)
 Sint-Stefanuskerk (Oppem)
 Sint-Stefanuskerk (Val-Meer)
 Sint-Stefanuskerk (Vottem)
 Sint-Stefanuskerk (Walhorn)
 Sint-Stefanuskerk (Wandre)
 Sint-Stefanuskerk (Zonnegem)

Frankrijk
 Sint-Stefanuskerk (Hombourg-Haut)
 Sint-Stefanuskerk (Saint-Étienne-au-Mont)

Duitsland
 Sint-Stefanuskerk (Bremen)
 Sint-Stefanuskerk (Goslar)
 Sint-Stefanuskerk (Hitdorf)
 Sint-Stefanuskerk (Konstanz)
 Sint-Stefanuskerk (Mainz)
 Sint-Stefanuskerk (Mainz-Gonsenheim)
 Sint-Stefanuskerk (Osterwieck)

Hongarije
 Sint-Stefanusbasiliek (Boedapest), gewijd aan de heilige koning Stefanus I van Hongarije

Iran
 Sint-Stefanuskerk (Iran)

Nederland
 Sint-Stephanuskerk (Amsterdam-Noord)
 Stefanuskerk (Beilen)
 Sint-Stephanuskerk (Borne)
 Sint-Stephanuskerk (Bornerbroek)
 Sint-Stephanuskerk (Dieteren)
 Stefanuskerk (Groningen)
 Stephanuskerk (Hardenberg)
 Grote of Sint-Stephanuskerk (Hasselt)
 Sint-Stephanuskerk (Heel)
 Sint-Stephanuskerk (Hertme)
 Grote of Sint-Stevenskerk (Nijmegen)
 Sint-Stephanuskerk (Nijmegen)
 Stephanuskerk (Oldeholtpade)
 Stevenskerk (Schingen)
 Sint-Stephanuskerk (Stevensweert)
 Stefanuskerk (Westerbork)
 Sint-Stefanuskerk (Wijnandsrade)
 Stefanuskerk (Zoelen)

Turkije
 Sint-Stepanoskerk (İzmir)

Zie ook
Sint-Stefanuskathedraal (doorverwijspagina)

Stefanuskerk